2 miejscowości w Polsce:
 Wildek – osada leśna w woj. śląskim, w pow. raciborskim, w gminie Kuźnia Raciborska
 Wildek – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pilskim, w gminie Szydłowo